Star Airlines es una aerolínea con base en Rangún, Birmania (Rangún, Birmania).

Flota 
La flota de Star Airlines incluye las siguientes aeronaves (en febrero de 2008):

1 ATR72-500

Referencias

Enlaces externos 

Flota de Star Airlines (Birmania)

Aerolíneas de Birmania